Toxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Toxtla, Puebla, ort, Chiconcuautla, 
 Toxtla, Hidalgo, ort, Acaxochitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar